El Trofeu Comte de Godó 2001, també conegut com a Open Seat Godó 2001, és una competició tennística que es jugà sobre terra batuda pertanyent a les sèries International Gold de l'ATP. La 49a edició del torneig es va celebrar entre el 23 i el 29 d'abril de 2001 en el Reial Club de Tennis Barcelona a Barcelona, Catalunya.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2001
Competicions esportives del 2001 a Catalunya